

Miejscowości w USA 
 Cedar Creek – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Cedar Creek – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila

Gminy w USA 
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Cedar Creek (ang. Cedar Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope

Zobacz też 
 Bitwa pod Cedar Creek – bitwa podczas wojny secesyjnej (19 października 1864)

en:Cedar Falls